Влади́мир Па́влов Ви́кторович:

 Павлов, Владимир Викторович (род. 1973) — украинский футболист, защитник.
 Павлов, Владимир Викторович (род. 1976) — российский политик, депутат Государственной думы VIII созыва.